«When I’m Gone» — песня шведского диджея Алессо и американской певицы Кэти Перри, выпущенная 29 декабря 2021 года на лейбле 10:22 PM в преддверии открытия концертной резиденции Перри Play в Лас-Вегасе.

Релиз и продвижение 
15 декабря 2021 года Алессо и Перри анонсировали песню и опубликовали небольшой фрагмент песни и музыкального видео через свои аккаунты в социальных сетях. Песня была выпущена 29 декабря 2021 года, в тот же день, когда Перри начала свое выступление в Лас-Вегасе.

Перри исполнила песню вместе с «Walking on Air» на своей резиденции Play во время новогодней прямой трансляции CNN. Премьера официального музыкального видео состоялась 10 января 2022 года на ESPN во время шоу в перерыве национального чемпионата по футболу среди колледжей 2022 года .

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 2021 года
Песни Кэти Перри
Песни, написанные Кэти Перри